Heinrich Adolphi ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Adolphi (Superintendent) (1622–1686), deutsch-baltischer evangelischer Pastor  
 Heinrich Leonhard Adolphi (1852–1918), deutsch-baltischer evangelischer Pastor und Schachkomponist